Роберт Дональд Дорн (, 1942 или 1943) — американский ботаник и орнитолог. Систематик живой природы, автор наименований ряда ботанических таксонов. Специализируется на сосудистых растениях американских штатов Вайоминг и Монтана.  

В 2013 году стал лауреатом впервые вручённой премии Института биоразнообразия Вайомингского университета за вклад в науку (совместно с Джейн Логан Дорн и Крисом Мэдсоном).

Некоторые публикации 
 1970.  The Willows of Montana. Ed. Montana State University. 18 pp.
 1982. A new species of Penstemon (Scrophulariaceae) from Wyoming. Brittonia 34 (3): 334–335.
 2001. Vascular plants of Wyoming. 2ª Ed. Mountain West Pub. 412 pp. ISBN 1-111-73607-3.
 1997. Rocky Mountain region willow identification field guide. Ed. U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Renewable Resources. 107 pp.
 Dorn, RD; JL Dorn. 1990. Wyoming Birds 1990. Ed. Mountain West Pub. ISBN 99904-4-534-6.
 1986.  The Wyoming landscape, 1805-1878. Ed. Mountain West Pub. 94 pp.
 1984.  Vascular plants of Montana (con Jane L. Dorn ilustradora). Ed. Mass Market Paperback. 276 pp. ISBN 1-135-95459-3.
 1980. Illustrated guide to special interest vascular plants of Wyoming. Ed. U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Land Management. 67 pp.
 Tim W. Clark, Robert D. Dorn. 1981. Rare and endangered vascular plants and vertebrates of Wyoming. 66 pp.
 Dorn, RD; JL Dorn. 1977. Flora of the Black Hills. 377 pp.
 1972.  The ferns and other pteridophytes of Montana, Wyoming, and the Black Hills of South Dakota. Ed. Dept. of Botany, U. of Wyoming. 94 pp.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Орнитологи США